Max Mirnyi e Daniel Nestor eram os atuais campeões, mas Mirnyi decidiu não participar. Nestor jogou ao lado de Robert Lindstedt, mas perderam para Marin Čilić e Juan Martín del Potro na segunda rodada. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Alexander Peya e Bruno Soares na final por 4–6, 7–5, [10–3].

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  'Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Segunda rodada)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (Semifinais)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Final)

<li>  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Quartas de final)
<li>  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (Semifinais)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Segunda rodada)
<li>  Paul Hanley /  Marcin Matkowski (Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D